Termenul „Eder” se poate referi la:

Eder afluent al lui Fulda
„Pârâul Eder” afluent al lui Eggel